{{Info/Taxonomia
| nome = Limacodidae 
| cor =pink 
| imagem =Apoda limacodes01.jpg
| imagem_legenda = Apoda limacodes ©Entomart.ins
| reino = Animalia 
| filo = Arthropoda 
| classe = Insecta 
| ordem = Lepidoptera 
| família = Limacodidae 
| subdivisão_nome = Géneros
| subdivisão =Ver texto.}}

Limacodidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Géneros
Contém 274 géneros:
 Acharia 
 Adoneta 
 Afraltha 
 Afrobirthama 
 Afromiresa 
 Afronarosa 
 Afroplax 
 Agisa 
 Alarodia 
 Allothosea 
 Altha 
 Althonarosa 
 Alunus 
 Ambaliha 
 Andaingo 
 Anepopsia 
 Angelus 
 Anilina 
 Ankijabe 
 Apluda 
 Apoda 
 Apodecta 
 Apreptophanes 
 Araeogyia 
 Arbelarosa 
 Arctozygaena 
 Asbolia 
 Astatophlebia 
 Baria 
 Barilla 
 Beggina 
 Belippa 
 Birthama 
 Birthamoides 
 Birthamula 
 Boisduvalodes 
 Brachia 
 Brachiopsis 
 Brachypecta 
 Caffricola 
 Caissa 
 Calcarifera 
 Cania 
 Casphalia 
 Ceratonema 
 Chalcocelis 
 Chalcoscelides 
 Charistia 
 Cheromettia 
 Chibiraga 
 Chrysamma 
 Chrysectropa 
 Chrysopolomides 
 Clamara 
 Claphidia 
 Cochliopodina 
 Coenobasis 
 Collenettea 
 Comana 
 Comanula 
 Compactena 
 Compsopsectra 
 Contheyla 
 Contheyloides 
 Cosuma 
 Crothaema 
 Cryptophobetron 
 Ctenolita 
 Cyclopterana 
 Dactylorhyncha 
 Darna 
 Delorhachis 
 Deltoptera 
 Dichromapteryx 
 Dinawides 
 Doratifera 
 Eccopa 
 Ecnomoctena 
 Elassoptila 
 Epiclea 
 Epiperola 
 Erotomania 
 Erythropteryx 
 Euclea 
 Eukarschia 
 Euphlycta 
 Euphlyctina 
 Euphlyctinides 
 Euphobetron 
 Euprosterna 
 Featheria 
 Fletcherodes 
 Gavara 
 Gyroptera 
 Hadraphe 
 Halseyia 
 Hamartia 
 Hampsonella 
 Hedraea 
 Hegetor 
 Hepialopsis 
 Heringocena 
 Heringodes 
 Heuretes 
 Hilipoda 
 Homosusica 
 Hoyosia 
 Hydroclada 
 Hyphorma 
 Hyphormides 
 Hypselolopha 
 Idonauton 
 Inous 
 Iraga 
 Iragoides 
 Irostola 
 Isochaetes 
 Isozinara 
 Jordaniana 
 Kronaea 
 Lamprolepida 
 Laruma 
 Latoia 
 Latoiola 
 Lembopteris 
 Lemuria 
 Lemuricomes 
 Lemuriostroter 
 Lepidorytis 
 Leucophobetron 
 Limacocera 
 Limacochara 
 Limacolasia 
 Limacontia 
 Limacorina 
 Limacosilla 
 Liparolasia 
 Lithacodes 
 Macroplectra 
 Macroplectrina 
 Macrosemyra 
 Magos 
 Mahanta 
 Malgassica 
 Mambara 
 Mambarilla 
 Mambarona 
 Mandoto 
 Mareda 
 Mariaeia 
 Marmorata 
 Matsumurides 
 Micraphe 
 Microcampa 
 Microleon 
 Microphobetron 
 Miresa 
 Miresina 
 Monema 
 Monoleuca 
 Monopecta 
 Nagoda 
 Nagodopsis 
 Narosa 
 Narosana 
 Narosoideus 
 Narosopsis 
 Naryciodes 
 Natada 
 Natarosa 
 Neiraga 
 Neogavara 
 Neomocena 
 Neothosea 
 Niaca 
 Niphadolepis 
 Nirmides 
 Oidemaskelis 
 Olona 
 Omocena 
 Omocenoides 
 Omocenops 
 Oxyplax 
 Pachyphlebina 
 Packardia 
 Paraclea 
 Paragetor 
 Paramonema 
 Paraplectra 
 Parapluda 
 Parasa 
 Parasoidea 
 Paryphantina 
 Penthocrates 
 Perola 
 Phobetron 
 Phocoderma 
 Phorma 
 Phrixolepia 
 Pinzulenza 
 Platyprosterna 
 Ploneta 
 Praesetora 
 Praesusica 
 Probalintha 
 Prolatoia 
 Prolimacodes 
 Prosternidia 
 Pseudaltha 
 Pseudanapaea 
 Pseudidonauton 
 Pseudolatoia 
 Pseudomantria 
 Pseudomocena 
 Pseudopsyche 
 Pseudothosea 
 Pseudovipsania 
 Psythiarodes 
 Pygmaeomorpha 
 Renada 
 Rhamnosa 
 Rhypteira 
 Scopelodes 
 Scotinocerides 
 Scotinochroa 
 Semibirthama 
 Semyra 
 Semyrilla 
 Setora 
 Sibine 
 Sisyrosea 
 Slossonella 
 Spatulifimbria 
 Sporetolepis 
 Squamosa 
 Squamosala 
 Stenomonema 
 Strigivenifera 
 Stroter 
 Stroteroides 
 Surida 
 Susica 
 Susicena 
 Taeda 
 Talima 
 Tanadema 
 Teinorhyncha 
 Tetraphleba 
 Thliptocnemis 
 Thosea 
 Thoseidea 
 Tortricidia 
 Trachyptena 
 Trachyptenidia 
 Trichogyia 
 Triplophleps 
 Trogocrada 
 Tryphax 
 Ulamia 
 Unipectiphora 
 Uniserrata 
 Unithosea 
 Venadicodia 
 Vietteiola 
 Vietteopoloma 
 Vipsania 
 Vipsophobetron 
 Vipsorola 
 Xanthopteryx 
 Ximacodes 
 Zaparasa 
 Zarachella 
 Zinara 
 Zorostola''

Referências

Lepidoptera